Cappellacci steht für:

 Cappellacci di zucca ferraresi, italienische Teigtaschen

Personen:

 Ugo Cappellacci (* 1960), italienischer Politiker